Хоккейный клуб «Мотор» Барнаул — хоккейная команда из города Барнаула. Основан в 1959 году. Выступала в Чемпионате России до 2006 года. Расформирована по причине банкротства.

История 
Клуб основан осенью 1959 года, на базе команды мастеров «Спартак», которая в 1954/1955 и 1955/1956 годах выступала в первенстве РСФСР, а затем в классе «Б» чемпионата СССР. Хоккейная команда была передана профсоюзной организации Алтайского моторного завода. Первым тренером стал мастер спорта Б.Смирнов. В декабре 1963 года «Мотор» был включен в розыгрыш первенства РСФСР во вторую группу, а в 1965 году — в состав участников первенства страны среди команд класса «Б» четвёртой зоны.

В январе 1967 года «Мотор» сыграл свой первый матч на искусственном льду барнаульского Дворца спорта, а уже в июле включён в третью группу первенства страны в классе «А». В это время старшим тренером команды стал А. Сорокин, игравший до этого в «Крыльях Советов» и «Торпедо». С ним в приехала группа хоккеистов, которые вместе с барнаульскими игроками составили костяк команды: С. Горбунов, В. Евтушенко, Е. Кобылин, В. Извеков, Б.Спирин, В. Яковлев, М. Сухов, В. Курицин и другие. 

В 2005 году, по итогам чемпионата России команда заняла шестое место в Высшей лиге, но уступила в серии плей–офф из трех матчах подмосковному «Химику». Накопившиеся долги и кадровые перестановки в команде привели к кризису. Из команды были отчислены ведущие игроки, в отставку подали президент клуба Сергей Леонов и главный тренер Юрий Качалов. Новое руководство клуба отказалось ликвидировать задолженности своих предшественников. В итоге было решено сначала перейти из высшей в первую лигу, а позже полностью ликвидировать клуб.

Лучшим бомбардиром за всю историю команды был Вячеслав Бугорский, забивший за 16 сезонов около 400 шайб в ворота соперников.

Достижения 
Высшее достижение команды «Мотор» — 2-е место в зональном первенстве второй лиги и выход в финальный турнир в сезоне 1984/1985.

Литература

Примечания

Ссылки 
 http://www.motor-barnaul.ru/

Спортивные клубы Барнаула
История Барнаула
Хоккейные клубы СССР
Хоккейные клубы России
1959 год в Алтайском крае
2006 год в Алтайском крае
Появились в 1959 году в России